Östra Fjärdskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östra Fjärdskär, Åland, 
 Östra Fjärdskär, Korpo, Åboland,

Se även
Fjärdskär